Amerikai Egyesült Államok
 Williamsville (Kent megye, Delaware)
 Williamsville (Sussex megye, Delaware)
 Williamsville (Illinois)
 Williamsville (Cass megye, Michigan)
 Williamsville (Livingston megye, Michigan)
 Williamsville (Missouri)
 Williamsville (New York)
 Williamsville (Vermont)
 Williamsville (Virginia)